

Presentación previa 
Filip Krajinović fue el campeón defensor, pero decidió no participar este año.

Thomaz Bellucci derrotó en la final a Íñigo Cervantes.

Cabezas de serie 

 ' Thomaz Bellucci (Campeón)
  Íñigo Cervantes (Finalista)
  Florian Mayer (Segunda ronda)
  Jan-Lennard Struff (Segunda ronda)

<ol start=5>
  Leonardo Mayer ''(Primera ronda)
  Gastão Elias ''(Primera ronda)
  Facundo Bagnis ''(Segunda ronda)
  Karen Jachanov ''(Segunda ronda)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Braunschweig 2016